Джон Уоттс (; род. 28 июня 1981) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.  Он снял фильмы «Клоун» и «Полицейская тачка» и эпизоды сериала «Луковые новости». Наиболее известен как режиссёр фильмов «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой»
совместного производства Marvel Studios и Sony Pictures в рамках киновселенной Marvel (также Уоттс является со-сценаристом «Возвращения домой»).

Биография 
Уоттс родился и вырос в Фаунтине, Колорадо. Он учился в Нью-Йоркском университете .

Прежде чем снимать фильмы, Уоттс снимал рекламы для компании Park Pictures. Пытаясь получить возможность снять фильм «Человек-паук: Возвращение домой», Уоттс сделал татуировку Человека-паука на груди, чтобы «выделиться из толпы».

Фильмография

Фильмы 

Другие работы
 «Сексуальная тварь» (2000) — оператор
 «Я вижу тебя» (2008) — актёр: Джейк
 «Естественный отбор» (2011) — ассоциированный продюсер
 «Робот и Фрэнк» (2012) — благодарность
 «Возможности управления» (2015) — актёр: режиссёр рекламы

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинорежиссёры США
Кинопродюсеры США
Сценаристы США
Родившиеся в округе Эль-Пасо (Колорадо)
Выпускники Нью-Йоркского университета